Джастин Джордж Музинич (; род. , ) — американский бизнесмен и государственный служащий, заместитель министра финансов США с 2018 года. Ранее он был советником министра в Министерстве финансов США.

Биография 
Сын Камиллы Музинич, доцента Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке и Джорджа М. Музинича, который занимал должность президента Нью-Йоркской инвестиционной компании Muzinich & Company. Проходил обучение в Гротонской школе, окончил Гарвардский колледж (2000) со степенью бакалавра гуманитарных наук с отличием. Он получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса в 2005 году. Доктор права (Йельская школа права, 2007).

Музинич работал в EMS Capital и Morgan Stanley в группе по слияниям и поглощениям. Занимал пост президента Muzinich & Company, международной инвестиционной компании, основанной его отцом. Он также преподавал в Бизнес-школе Колумбийского университета с 2014 по 2016 год.

Он женился на Элоизе Дэвис Остин в 2008 году. Музинич является членом попечительского совета Нью-Йоркской пресвитерианской больницы.

Примечания

Ссылки 
 U.S. Department of the Treasury  
 

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Гарвардской школы бизнеса
Выпускники Йельской школы права
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Колумбийской школы бизнеса
Преподаватели Колумбийского университета
Государственные служащие США
Министерство финансов США